Skema (gr. σχήμα, skhēma, "form" eller "plan") er generelt en plan eller et mønster.

 Skema (psykologi) – i kognitionspsykologi er skemata personens basale antagelser om verden og sig selv
 Kropsskema – kroppens sub-personlige, ikke-bevidste og anonyme fungeren i verden

Se også
 XML Schema – sprog, der muliggør tilpasning af XML til specifikke formål